«Возвраще́ние Будула́я» — четырёхсерийный художественный фильм, снятый советским режиссёром Александром Бланком по мотивам романа Анатолия Калинина «Цыган», продолжение телесериала «Цыган».

Сюжет 
Бандиты жестоко избили Будулая, и память не возвращалась к нему более полугода. Только случайная встреча с сыном Ваней, который узнал от матери, кто его настоящий отец, помогла цыгану вспомнить своё прошлое.

Будулай решает найти преступников. Ему помогают друзья и милиция. После того, как бандиты оказываются за решёткой, цыган возвращается к Клавдии и любимому сыну на донской хутор Вербный.

В ролях 
 Михай Волонтир — Будулай Романов
 Клара Лучко — Клавдия Петровна Пухлякова
 Алексей Никульников — Ваня, сын Будулая и Клавдии
 Ариадна Шенгелая — доктор
 Нина Русланова — Катя
 Леонид Неведомский — Тимофей Ильич Ермаков, председатель колхоза
 Матлюба Алимова (в титрах Ахметова) — Настя
 Иван Рыжов — директор конезавода генерал Стрепетов
 Иван Лапиков — дед Василий
 Ольга Жулина — Нюра, дочь Клавдии
 Соня Тимофеева — Шелоро
 Рудик Овсепян — Егор
 Михаил Долгинин — Мишка Солдатов
 Олег Хабалов — усатый цыган
 Михаил Матвеев — Шелухин
 Георгий Кавтарадзе — Самсон
 Стасис Петронайтис — Ожогин (дублирует Вадим Спиридонов)
 Юрий Шерстнёв — «лысый»
 Амаяк Акопян — Марэ, цыган-фокусник
 Вячеслав Баранов — шофёр
 Александр Вдовин — шофёр
 Константин Бутаев — эпизод
 Сергей Приселков — Карпуша

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Марьямов, Александр Бланк, Наталья Калинина
 Режиссёр-постановщик: Александр Бланк
 Операторы-постановщики: Лев Бунин, Иван Сафронов
 Художник-постановщик: Александра Конардова
 Композитор: Игорь Кантюков, Валерий Зубков
 Звукооператоры: С. Сычёв, Олег Соломонов
 Режиссёр: В. Савкин
 Монтаж: Т. Пахомычевой
 Художник по костюмам: Н. Катаева
 Грим: Л. Шайдуровой, В. Штракина
 Комбинированные съёмки: А. Пекарь, И. Зорина
 Художник-декоратор: В. Миненок
 Ассистенты:
 режиссёра: Н. Чибрикова, Е. Ольбикас, Н. Юзефович
 оператора: Л. Юхин, С. Карасев, М. Носиков
 по монтажу: Н. Папулова, Н. Рогова
 Консультант: Л. Черенков
 Редактор: А. Шершова
 Музыкальный редактор: Л. Рыбакова
 Государственный оркестр кинематографии / Дирижёр: Юрий Николаевский
 Административная группа: А. Колесов, Ф. Сигал, Е. Журавлёв, С. Шарафетдинова
 Директор картины: Леонид Гамаюнов

Места съемок 
Сцены у военного училища снимались в городе Новочеркасск Ростовская область.

Ссылки 

 

Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1985 года
Мелодраматические телесериалы СССР
Телесериалы ТО «Экран»
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений Анатолия Калинина
Фильмы о цыганах